Laibach puede referirse a:
 Laibach: antigua denominación de Liubliana, la capital de Eslovenia.
 Laibach: grupo musical esloveno.
 Laibach, primer álbum musical del grupo homónimo.